Франц Альхусейн Драмех (,  , Гекні, Лондон) — англійський актор  гамбіїського походження. Найбільш відомий за роллю Денніса у фільмі «Чужі на районі» та Джефферсон «Джекс» Джексон/Вогняний Шторм у серіалах The CW від DC Comics.

Фільмографія

Примітки